Wintrich steht für:

 Wintrich, Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Wintrich ist der Familienname folgender Personen:
 Max Anton Wintrich (1812–1882), Internist, Förderer der Perkussion (Medizin)
 Josef Wintrich (1891–1958), deutscher Bundesverfassungsgerichtspräsident
 Lucian Wintrich (* 1988), US-amerikanischer Journalist, Fotograf und politischer Aktivist